Sakrileg (von lateinisch sacrilegium ‚Tempelraub‘) steht für:

 Sakrileg, Vergehen an einem Heiligtum
 Sakrileg (Roman), Thriller von Dan Brown (2003)
 The Da Vinci Code – Sakrileg, US-amerikanische Romanverfilmung (2006)
 The Da Vinci Code – Sakrileg (Computerspiel), Action-Adventure (2006)

Siehe auch:
 Sacrilege